Афраа́т Перси́дский (ок. 270-345; сир. ܐܦܪܗܛ, среднеперс. Frahāt, греч. Ἀφραάτης, лат. Aphraates) — христианский писатель IV века, персидский мудрец сыгравший значительную роль в становлении сирийской церковной письменности. Афраат — святой в Церкви Востока.

Биография 
Дошедшие до настоящего времени слова мудреца: «Мы те, кто оставили идолов и мы называем ложью то, что наши отцы нам оставили; И удержал нас от пути язычников и самаритян» косвенно указывают на то, что он происходил из зороастрийской семьи, однако, есть данные что Афраат выходец из евреев.

Носил церковное имя Иакова и был епископом и настоятелем монастыря Мар-Маттая в окрестностях Мосула.

Сочинения 
Беседы Афраата были переведены с сирийского на армянский язык еще до 500 года под именем Иакова Низибийского; под этим именем Николай Антонелли в 1756 году издал армянский текст их, с латинским парафразом. В 1869 году профессор Райт издал в Лондоне 23 письма-беседы Афраата, которые были озаглавлены: 1. О вере; 2. О любви; 3. О посте; 4. О молитве; 5. О войнах; 6. О сынах завета; 7. О кающихся; 8. О воскресении мертвых; 9. О смирении; 10. О пастырях. 11.Об обрезании; 12.О Пасхе; 13.О субботе; 14.Окружное послание; 15.О различении пищи; 16.Об избрании народов; 17.О Христе Сыне Божием; 18.О девстве; 19.О том, что евреи не будут вновь собраны; 20.О помощи бедным; 21.О гонении; 22.О смерти и последних днях. Сюда же относится последняя, заключительная Тахвита: 23. О виноградной кисти.

В конце XIX - начале XX века на страницах Энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона утверждалось, что «Евангельские цитаты у Афраата заимствованы из Татианова "Диатессарона"». Сам Афраат также именовал себя учеником Священного Писания.

Литература 
 
 С. J. F. Sasse. "Prolegomena in Aphraatis Sapientis Persae sermones homileticos" (Лейпциг, 1878).

Примечания 

Святые Сирии
Христианские святые IV века
Сирийские писатели
Христианство в Ираке